Giddings ist der Familienname folgender Personen:
 Al Giddings, US-amerikanischer Filmproduzent und Unterwasser-Kameramann
 Andrew Giddings (* 1963), britischer Musiker, siehe Jethro Tull
 De Witt Clinton Giddings (1827–1903), US-amerikanischer Politiker
 Franklin H. Giddings (1855–1931), US-amerikanischer Soziologe
 J. Calvin Giddings (1930–1996), US-amerikanischer Chemiker
 J. Wight Giddings (1858–1933), US-amerikanischer Politiker
 Joshua Reed Giddings (1795–1864), US-amerikanischer Politiker
 Lara Giddings (* 1972), australische Politikerin
 Marsh Giddings (1816–1875), US-amerikanischer Politiker
 Napoleon Bonaparte Giddings (1816–1897), US-amerikanischer Politiker
 Samson Giddings (* 1992), liberianischer Fußballtorhüter

Giddings steht für:
 Giddings (Colorado), ein Ort im Larimer County, Colorado, USA
 Giddings (Michigan), ein Ort im Kalkaska County, Michigan, USA
 Giddings (Texas), eine Stadt im Lee County, Texas, USA

Sonstiges:
 Giddings Peak, Berg im Mac-Robertson-Land, Antarktika
 Mount Giddings, Berg im Enderbyland, Antarktika
 Giddings & Stevens Motor Vehicle Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller